Orangedale ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Orangedale (Florida)
 Orangedale (Texas)

in Kanada:
 Orangedale (Nova Scotia)